

Anglicisme 
Le mot cutter (prononcé en français cuteur  ou keuteur) est un anglicisme pour différents termes en français :

 couteau à lame rétractable, un outil qui permet de couper des matériaux fins et peu résistants ; 
 un bateau de type cotre ;
 une prise de lutte professionnelle (catch en France), les cutters ;
 une pince coupante ou une cisaille (anglicisme au Québec).

Patronyme 

 Charles Ammi Cutter (1837-1903), bibliothécaire américain ;
  ;
 Elizabeth Cutter (1929-2010), botaniste et universitaire écossaise ;
 Kiki Cutter (1949-), skieuse alpine américaine ;
 Susan Cutter (1950-), géographe américaine.

Toponyme 

 Cutter, census-designated place située en Arizona.

Fiction 

 Génération cutter est un court-métrage français.
 Jake Cutter est une série télévisée américaine.
 Nick Cutter et les Portes du temps est une série télévisée britannique.
 Cutter est un téléfilm de Richard Irving diffusé en 1972.

Autres 
 Les Laboratoires Cutter, ancienne société pharmaceutique américaine.